Phaeophloeosporella är ett släkte av svampar. Phaeophloeosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeophloeosporella